Polygon bezeichnet:

 Polygon, ein Vieleck
 Polygon (Film), sowjetischer Science-Fiction-Zeichentrickfilm (1977)
 Polygon (Software), Analyse-Software, welche von verschiedenen Behörden und Firmen eingesetzt wird, um große Datenmengen auszuwerten und zu analysieren
 Polygon (Website), eine Webseite mit Berichterstattung zu Computerspielen
 Truppenübungsplatz
 Polygon (Club), Club in Berlin

Siehe auch:
 Polygon Records, britisches Musiklabel
 Polygon Spur, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Polygon Sweet Nice, indonesisches Radsportteam
 Polygone, Ausbildungsstätte der Luftwaffe
 Polygynie, eine Eheform, bei der ein Mann mehrere Frauen heiratet, bzw. ein Paarungsverhalten, bei dem sich ein Männchen mit mehreren Weibchen paart